Ranomafana – miasto w dystrykcie Iflandiana na Madagaskarze
 Ranomafana – miasto w dystrykcie Taloanaro na Madagaskarze
 Park Narodowy Ranomafana – park narodowy na Madagaskarze
 Ranomafana – rodzaj chrząszczy z podrodziny Pilipalpinae i rodziny ogniczkowatych